Svendborgbanen – duńska linia kolejowa, łącząca Svendborg z Odense. Otwarto ją 12 lipca 1876. Jej długość wynosi 46,8 km.

Przebieg 

Svendborgbanen biegnie przez następujące stacje i przystanki kolejowe:

Przypisy 

Linie kolejowe w Danii